Rhopaluridae — родина тварин типу Прямоплави (Orthonectida).

Класифікація 
Родина включає в себе 4 роди з 21 видом:
 Рід Ciliocincta
 Ciliocincta akkeshiensis (Tajika, 1979)
 Ciliocincta julini (Caullery and Mesnil, 1899)
 Ciliocincta sabellariae (Kozloff, 1965)
 Рід Intoshia
 Intoshia leptoplanae (Giard, 1877)
 Intoshia linei (Giard, 1877)
 Intoshia major (Shtein, 1953)
 Intoshia paraphanostomae (Westblad, 1942)
 Рід Rhopalura
 Rhopalura elongata (Shtein, 1953)
 Rhopalura gigas (Giard, 1877)
 Rhopalura granosa (Atkins, 1933)
 Rhopalura intoshi (Metchnikoff)
 Rhopalura litoralis (Shtein, 1954)
 Rhopalura metschnikowi (Caullery and Mesnil, 1901)
 Rhopalura murmanica (Shtein, 1953)
 Rhopalura ophiocomae (Giard, 1877)
 Rhopalura pelseeneri (Caullery and Mesnil, 1901)
 Rhopalura philinae (Lang, 1951)
 Rhopalura pterocirri (de Saint-Joseph, 1896)
 Rhopalura variabili (Alexandrov and Sljusarev, 1992)
 Рід Stoecharthrum
 Stoecharthrum giardi (Caullery and Mesnil, 1899)
 Stoecharthrum monnati (Kozloff, 1993)

Прямоплави
Родини тварин